Штайнбах, Штейнбах ( — «каменный ручей») — немецкая фамилия и топоним:

Персоналии 
 Штайнбах, Ангела (род. 1955) — немецкая пловчиха, бронзовый призёр Олимпиады-1972.
 Штайнбах, Андреас (род. 1965) — немецкий борец греко-римского стиля, трёкратный призёр чемпионата Европы.
 Штейнбах, Валерий Львович (род. 1942) — советский и российский спортивный журналист, историк спорта, писатель, издатель спортивной литературы.
 Штайнбах, Йозеф (1879—1937) — австрийский тяжелоатлет, чемпион мира и Олимпийских игр.
 Штайнбах, Лаура (род. 1985) — немецкая гандболистка.
 Штайнбах, Леопольд (1904—1944) — австрийский боксёр, чемпион Европы.
 Штейнбах, Михаил Владимирович (1954—2003) — советский и российский орнитолог, биоакустик, фотограф-анималист и писатель.
 Штайнбах, Петре (1906—1996) — румынский футболист и футбольный тренер.
 Штейнбах, Сабина фон (XIII век) — полулегендарная женщина-скульптор и каменщица из Эльзаса, дочь Эрвина фон Штейнбаха.
 Штайнбах, Сеттела (1934—1944) — цыганская девочка из Нидерландов, погибшая вместе с семьей в нацистском лагере смерти Освенцим.
 Штайнбах, Фриц (1855—1916) — немецкий дирижёр.
 Штейнбах, Эмиль (1846—1907) — австро-венгерский государственный деятель
 Штейнбах, Эрвин фон (1244—1318) — немецкий зодчий.
 Штайнбах, Эрика (род. 1943) — немецкий политик.

Топоним

Реки 
 Штайнбах (Гершпренц) — река в Германии, протекает по земле Гессен, приток реки Гершпренц.
 Штайнбах (Нидда) — река в Германии, протекает по земле Гессен, приток реки Нидда.
 Штайнбах (Зельц) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.

Населённые пункты 
 Штайнбах (община Пильгерсдорф) — посёлок в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.
 Штайнбах (Таунус) — город в Германии, в земле Гессен.
 Штайнбах (Доннерсберге) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Штайнбах (Хунсрюк) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Штайнбах (Айхсфельд) — коммуна, земля Тюрингия, Германия.
 Штайнбах (Вартбург) — коммуна, земля Тюрингия, Германия.
 Штайнбах (Виннипег) — город в провинции Манитоба, Канада.
Штейнбах — до 1945 г. название села Калиновка в Черниговском районе Запорожской области, Украина.

Примечания